I termini composizione e componimento indicano, in genere, l'atto e l'oggetto del comporre, del mettere insieme oggetti o idee per lo più con finalità artistiche, letterarie, intellettuali. Alcuni specifici significati sono:
 Composizione – in musica, l'arte di creare opere musicali o il risultato di tale arte
 Composizione – in letteratura, testo scritto di natura letteraria, quindi "opera letteraria"
 Composizione – nelle arti, disposizione e collocazione degli elementi all'interno di un campo visivo
 Composizione – in fotografia, l'insieme delle scelte effettuate del fotografo per determinare il soggetto della foto e la sua relazione con l'ambiente
 Composizione – in architettura, l'analisi degli approcci logici e artistici presenti nello sviluppo di un progetto architettonico
 Composizione – in tipografia, l'insieme delle operazioni, manuali o semiautomatiche, che si eseguono per ottenere una forma di stampa
 Composizione – in chimica, formula di una sostanza pura o distribuzione dei componenti di una miscela
 Composizione – negli scacchi, creazione di un problema scacchistico
 Composizione – in matematica, l'applicazione di una funzione al risultato di un'altra funzione
 Composizione – in linguistica, processo per cui una nuova parola si genera a partire dall'unione di due o più parole o radici
 Composizione – il titolo di diverse opere del pittore russo Vasily Kandinsky:
Composizione VI (1913)
Composizione (1916)
Composizione VII (1913)
Composizione VIII (1923)
Composizione X (1938-1939)
Composizione – dipinto di Gastone Breddo
Composizione – dipinto di Francesco De Rocchi

Altri progetti